Volkana é uma banda brasileira de heavy metal e thrash Metal.

História
A banda foi formada em Brasília, em 1987 por Mila Menezes (baixo), Karla Carneiro (guitarra), Ana (bateria) e Eliane Raye (vocal / guitarra). A segunda formação da banda, com a saída de Ana e Eliane, formou-se com Mariele Loyola (vocal) e Débora (bateria) vindas das bandas Detrito Federal e Arte no Escuro. Com essa formação optaram por cantar em inglês, seguindo o exemplo da banda Sepultura. Mudaram-se para São Paulo no ano seguinte e lá gravaram uma demo com duas faixas chamada Thrash Flowers. Graças à essa demo, tornaram-se conhecidas e gravaram seu primeiro LP chamado First, em 1990. Durante esse período, Débora deixou a banda e foi substituída por Pat que, por sua vez, foi substituída por Sérgio Facci, que participou da gravação do LP. Marielle deixou a banda, e foi substituída por Cláudia França e Selma Moreira juntou-se à banda como segunda guitarrista. O segundo álbum,  Mindtrips, foi gravado em 1994 e, dois anos depois, a banda terminou. Em 2002, a demo é relançada junto com a demo de outra banda feminina, Flammea, em um único LP.

A volta
Em 2008, Volkana volta a se apresentar em várias cidades do Brasil com a seguinte formação: Mila Menezes, Marielle Loyola, Renata Lopes e Sérgio Facci.

Em 2017, a banda retoma as atividades com a formação: Marielle Loyola nos vocais, Isa Nielsen e Karen Ramos nas Guitarras solo e base, respectivamente, Priscilla Tiemi no baixo e Sérgio Facci na bateria.

Brasil Heavy Metal 
Em 2011, a banda contribui com uma canção na trilha sonora do documentário Brasil Heavy Metal, sendo que Marielle ainda participou junto com outros artistas da gravação da música-tema do filme.

Discografia

Estúdio
Thrash Flowers (1988 - demo)
First (1990 - LP)
Mindtrips (1994 - LP)

Coletâneas
Brasil Heavy Metal (2011 - CD)

Ligações externas
História de Volkana no site ''Barbieri - Memórias do Rock Brasileiro 

Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas de thrash metal do Brasil
Bandas de Brasília
Bandas formadas em 1987
Girl bands do Brasil